L'antroponimo Valentina Rossi può riferirsi a
Valentina Cillara Rossi, sciatrice alpina italiana
Valentina Rossi Stuart, attrice italiana